Juan González Moreno (Alcorcón, Madrid, España; 23 de octubre de 1977), más conocido por su nombre artístico Zénit u Hombre Don, es un rapero español.

Carrera musical 
Los comienzos musicales de Zénit se remontan al año 1992 con un grupo en Alcorcón, el cual tenía por nombre La Fundación y que posteriormente pasó a llamarse 400 %. El grupo se separó en 1999; después de ello, Zénit continúo con su propio sello discográfico: “Producto Infinito”, seguido de varios conciertos junto a El Chojin en los que ganó experiencia y tablas sobre los escenarios, además de aparecer colaborando en algún CD de varios. En el año 2001, pasa a formar parte de un grupo llamado 995. El grupo saca su primer disco en ese año, y es en el único en el que participa Zénit, pues abandonaría el grupo por motivos personales. En 2003 saca su primer LP llamado “Producto Infinito” al igual que su sello. Este LP contiene 14 canciones con colaboraciones de Mc´s de la talla de Artes 1/29, Frank T, Arianna Puello, El Imperio, o Kultama de VKR. La temática general del disco gira en torno a la competición, aunque también encontramos reflexiones más profundas. Una mala distribución del disco por parte de la discográfica hizo que Zénit en el 2004 sacara una versión del mismo llamada "Producto Infinito 2004", en la que versiona algunos temas e incluye una pista adicional.

En 2005 saca un Maxi bajo el nombre de “Es el momento”, el cual constó de 5 tracks, con las colaboraciones de Artes 1/29 y Bajo Mínimos, y con las producciones de Rob Vendetta, Zarman y Dj Est.T. En ese mismo año colabora con la canción “Psicosis Securitaria” para el documental Bagdad Rap (película documental sobre el estallido de la segunda guerra de Irak), que se estrenó el 25 de mayo y que estuvo dirigido por el español Arturo Cisneros. En el documental el rap se emplea como parte fundamental de su banda sonora.

Quijote Hip-Hop 

Igualmente en 2005 y cómo consecuencia del 4.° centenario de la primera parte de El Quijote, se llevó a cabo el 17 de junio de ese año en la Biblioteca Nacional de Barcelona el Quijote Hip-Hop, homenaje a manera de concierto en el que se ocupa de los elementos del hip-hop para reivindicar la obra de Cervantes y que tuvo como objetivo acercar la obra desde la perspectiva de la poesía urbana más actual: el hip hop. El evento estuvo producido por el rapero y productor Frank-T. Dicho espectáculo tuvo una gran repercusión mediática en televisión, radio y prensa, puesto que estaba respaldado por Radio3 y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; se hizo una gira por ciudades representativas de España e incluso se llevó a Francia, concretamente a Toulouse donde tuvo una gran aceptación. Entre los artistas que participaron en ese proyecto están los raperos Zénit, La Excepción, Artes 1/29 y el guadalajareño Korazón Crudo quienes interpretaron temas con referente al Quijote y la obra de Cervantes; el grafitero Suso33 y los bailarines de la compañía Dani Pannullo Dancetheatre. El mismo contó con el asesoramiento literario del ensayista y crítico Luis Antonio de Villena, la mezcla de audio y vídeo a cargo de Zeta y la dirección escénica de Dani Pannullo y JmacGarin.

En 2006 lanza su segundo LP llamado "Torre de Babel", que se caracteriza por tener colaboraciones con artistas raperos de otros países, y algunos artistas nacionales como Jompy e Isaac, pertenecientes a Bajo Mínimos. En "Torre de Babel"aparece una pista adicional de "Crew Cuervos".
Zenit ha estado trabajando en el corto "Raptado", aún sin estreno por problemas de presupuesto y más tarde en 2009 ha trabajado con Crew Cuervos, los cuales sacaron un Maxi de adelanto y un LP, "Carrie".
Zenit anunció el julio de 2010 su separación del colectivo Crew Cuervos. En el festival interrapcion, Zenit participa en el tema de presentación hecho exclusivamente para ser tocado en el mismo día del festival. el tema llevó como nombre en blanco e preto y cuenta con colaboradores nacionales de gran renombre como lo son Duo Kie, Rap´susklei, Bako, L.E. Flaco, Newton, Juaninacka entre otros varios.
Su tercer LP "Nadir" salió a la venta el 7 de diciembre de 2010 con 13 temas y una pista adicional adjuntándose las colaboraciones de Nach, Falsalarma y Juaninacka. Zonabruta distribuyó 1500 CD de edición limitada, cuya carátula está diseñada por el grafitero Suso33.

El día 7 de junio saldrá la segunda tirada o reedición de Nadir que no trae ningún extra.

El día 21 de diciembre saca un maxi que consta de un solo track llamado "Pido Libertad", donde menciona las críticas a su tercer LP ("Nadir") y avisa de la posible llegada de un cuarto.

Retiro y regreso al rap 
En 2013, Zénit hace una última aparición en el mundo del rap con una colaboración. En las fechas recientes de 2019 se ha visto a Zénit interactuar con sus seguidores a través de cuentas no oficiales en redes sociales. Al igual que se ha anunciado un regreso de Crew Cuervos con un nuevo proyecto, en el que al parecer Zenit está involucrado, al igual que otros antiguos miembros como Artes 1/29.

Azeta 
El 23 de octubre de 2019, Zenit lanzaría el videoclip Unboxing, el cual sería el primer tema de su nuevo grupo Azeta (formado junto a Artes 1/29). El primer disco sería lanzado el 15 de diciembre de 2019, bajo el nombre de Azeta, y en el cual habrían colaboraciones con artistas como Frank T.

Estilo 
El estilo de Zénit se caracteriza por sus estructuras y por una métrica muy cuidada y de gran exactitud literaria, por ejemplo el uso de rimas, pareados y encabalgamientos es constante en sus composiciones; así mismo un amplio uso de tecnicismos propios al mismo tema y un gran conocimiento social, cultural, político y literario. 
Tiene letras de gran profundidad psicológica, mostrada en temas como "Ella", "Siento", "Se quedó solo", "Mentira", "Al final del túnel" o "Tu refugio". Otra temática recurrente en su lírica es la competición y el egotrip, en este último estilo podría considerarse un verdadero referente del hip-hop español.
Al principio, por su afición al rap francés se escuchaban más instrumentos de orquesta en sus canciones, sin embargo con el tiempo conoció a productores que lo llevaron más a la música electrónica, tal y como se puede escuchar en su disco Nadir.

Curiosidades 
 En sus canciones se muestra crítico con la etapa de gobierno de José María Aznar, especialmente por la participación de España en la guerra de Irak.
 Su libro favorito es "Los renglones torcidos de Dios", de Torcuato Luca de Tena.
 Su disco favorito es "Illmatic", de Nas.
 Es aficionado a escuchar hip hop francés.
 Le habría gustado vivir en el Nueva York de los años 90.
 "Madrid Zona Bruta", de CPV fue un disco determinante para él.
 En un principio iba a protagonizar el cortometraje "Raptado", pero finalmente no se llegó a rodar.
 En un primer momento se planteó versionar un tema de Pink Floyd en su álbum "Nadir", sin embargo no llegó a hacerlo.
 El tema "Después de tanto" de su álbum "Producto infinito" contiene como introducción un fragmento de la novela "Yo, robot" de Isaac Asimov.

Discografía

En solitario 
 "Producto Infinito" (LP) (Zero Records, 2003)
 "Producto Infinito. Versión 04" (LP) (Zona Bruta, Warner Music, 2004)
 "Es el momento" (Maxi) (Zona Bruta, 2005)
 "Torre de Babel" (LP) (Zona Bruta, Warner Music, 2006)
 "Nadir" (LP) (Zona Bruta, Warner Music, 2010)
 "Pido Libertad" (Single) (Producto Infinito, 2012)
 "En trozos" (LP) (Producto Infinito, 2020)
(Disponible en la web www.azetaoficial.es)

Con 995 
 "995 Hip hop volumen I" (LP) (2001)

Con Crew Cuervos 
 "Crew Cuervos" (Maxi) (2009)
 "Carrie" (LP) (2009)

Con AZETA 
 "AZETA" (LP) (2019)

Colaboraciones 
 DJ Jam "Hombro con hombro" en el álbum "69 Studio: El plan perfecto" (2000).
 DJ Jam "Uhmmm" en el álbum "69 Studio: El plan perfecto" (2000).
 El Chojín "Por si me muero" en el álbum "Sólo para adultos'" (2001).
 Frank-T "Verdad" en el álbum "90 kilos" (2001).
 V.V A.A. "Mentira" en el álbum "Laboratorio Hip-Hop (CD 1)'" (2003).
 Artes 1/29 & Cerroman "Hoy nuestro rap es gratis" en el álbum "Hoy nuestro rap es gratis" (2004).
 Dj Yulian "Shock!'" en el álbum "Shock!" (2004)
 Dj Yulian "No me creo ná'" en el álbum "Shock!" (2004).
 Xinkoa "Al final del túnel" en el álbum "Y Lo Ke Me Kea..." (2004).
 Varios Artistas "11 de marzo" "Tributo" (2004).
 VV.AA. "Para" en el álbum "Más que Hip Hop" (2005).
 Bako "Te guste o no" en el álbum "Gasta suela" (2005).
 Nomada Squad "Tan sólo un minuto" en el álbum "Destellos de fe" (2005).
 Full Nelson "Rap gordo" en el álbum "Confía en mí" (2005).
 Korazón Crudo "Amor fnfinito" en el álbum "Un amor, una vida dedicada" (2005).
 Zénit "Psicosis securitaria" en el documental "Bagdad Rap" (2005).
 Ikah "¿Quién cuida de mí?" en el álbum "Calma" (2006).
 InzeBrashier "Directo a tus oídos" en el álbum "Luna negra" (2006).
 Nomada Squad "No sé si nos oyen" en el álbum "Sin salida" (2006).
 Blazer "Fantasmas" en el álbum "Fuerza de choque" (2006).
 VV.AA "Amor al rap" en el álbum "Tiempo de cambio" (2006).
 Artes 1/29 "C.C.O.O. por los viajantes" en el álbum "Capítulo 2" 2006).
 Festival Interrapción "En Blanco E Preto" 
 Artes 1/29 "Miedo" en el álbum "La banda sonora de nuestras vidas" (2008).
 Dgkstarr "Los genios no deben morir" en el álbum "Worldwide" (2008).
 Zénit & Frank-T "La canción del pirata" "Homenaje a José de Espronceda" (2008).
 VV.AA "Ama la música" en el álbum "Ama la música" (2009).
 Ingrid "Última llamada" en el álbum "Maniquí" (2010).
 Napi "Último aviso" en el álbum "La locura también es necesaria" (2010)
 Snak The Ripper "One World (Save Haití)" en el álbum "Fear Of A SnakPlanet" (2011)
 Rime "Desamor al rap" en el álbum "Feeling Good" (2011).
 Heavy Roots "Modelitos" en el álbum "Heavy Roots Vol.1" (2013).
 Tony Calamonte "Morir matando" en el álbum "Sonido Calamonte" (2013).
 Sensey Zhafir, DSRII. Na Bóka Noti en la dirección del videoclip "Alegoría" (2019)

Samples 
Algunos de los samples utilizados por Zenit son:

 Chi Mai - Ennio Morricone. (en Torre de Babel/Torre De Babel)
 Fade to Black - Versión de Metallica por Apocalyptica. (en Siento/Producto Infinito)
 Draconian Trilogy - Therion. (en De Mi Barrio Hasta Tu Barrio Ft. MC Cyrano/Producto Infinito)
 Suelo Soñar - Zenit (EliteProducciones)
 She Left Home - Jane Birkin. (en Al final del túnel Ft. Xinkoa/Y Lo Ke Me Kea)
 One - Versión de Metallica por Apocalyptica. (en Tu refugio/Torre de Babel)
 Ready Or Not Here I Come - The Delfonics. (en 666/Torre de Babel)
 Eugenio Salvador Dalí - Mecano. (en Los Genios No Deben Morir Ft. Raskay)
 Already Gone - Yann Tiersen. (en Zenitown/Torre de Babel )

Véase también 
 Hip hop
 Hip hop español

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la radio de rap de la cual es locutor "QueBravo"
 Página oficial del cortometraje que va a protagonizar "Raptado"
 Club de fanes en Twitter https://twitter.com/ZenitNoOficial
 
 Blog de Zénit (no oficial)

Raperos de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Alcorcón